Juba, Jubba, Djouba ou Guiouba peuvent faire référence aux éléments suivants :

Personnalités 

 Juba ou Iuba, cognomen romain, d'abord utilisé pour les rois de la Numidie :
 Juba  de Numidie (85 av. J.-C.-46 av. J.-C.)
 Juba II de Maurétanie  (52 av. J.-C.-23)
 Juba de Maurétanie ()
 Titus Desticius Juba ()
 Master Juba (1825–1852), pseudonyme de William Henry Lane, l'un des premiers performeurs noirs aux États-Unis
 Juba, pseudonyme du dessinateur finlandais Jussi Tuomola (né en 1965)
 Juba, surnom d'un tireur d'élite dans le soulèvement irakien
 Juba, patronyme réel du mannequin américain Dovima.

Lieux 
 Juba ou Djouba, capitale du Soudan du Sud
 Juba, village du Võrumaa en Estonie
 Jubba ou Djouba, fleuve d'Éthiopie et du sud de la Somalie
 Jubaland, région du sud de la Somalie ayant pour frontière le fleuve Jubba
 Jubbah, vestiges de ville ancienne de la civilisation de Thamud, en Arabie saoudite, dans le Nedj